Champvans est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Champvans (Jura), commune française du département du Jura en région Franche-Comté.
 Champvans (Haute-Saône), commune française du département de la Haute-Saône en région Franche-Comté.

Voir aussi 
 Champvans-lès-Baume, ancienne  commune française du département du Doubs, rattachée en 1972 à celle de Baume-les-Dames
 Champvans-les-Moulins, commune française du département du Doubs en région Franche-Comté.